St. Charles to po angielsku Święty Karol

Miejscowości w USA:
 St. Charles – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Arkansas
 St. Charles – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Bear Lake
 St. Charles – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 St. Charles – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Madison
 St. Charles – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Hopkins
 St. Charles – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Charles
 St. Charles – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 St. Charles – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 St. Charles – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Charles
 St. Charles – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Gregory
 St. Charles – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Lee
Gminy w USA:
 St. Charles (ang. St. Charles Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 St. Charles (ang. St. Charles Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Floyd
 St. Charles (ang. St. Charles Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 St. Charles (ang. St. Charles Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 St. Charles (ang. St. Charles Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Cuming
Hrabstwa i parafie w USA:
 parafia St. Charles (ang. St. Charles Parish) – w stanie Luizjana
 hrabstwo St. Charles (ang. St. Charles County) – w stanie Missouri

Miejscowości w Kanadzie:
 St.-Charles w Ontario